Seznam korpusov z zaporedno številko 19.

Seznam 
 Pehotni
 19. korpus (Združeno kraljestvo)
 19. strelski korpus (ZSSR)
 19. korpus (Wehrmacht)
 19. gorski korpus (Wehrmacht)
 19. korpus (ZDA)
 19. korpus (Zvezna vojska ZDA)
 19. korpus (Avstro-Ogrska)
 19. korpus (Nemški imperij)
 19. korpus (Ruski imperij)
 19. gardni strelski korpus (ZSSR)
 19. korpus (Otomanski imperij)

 Konjeniški
 19. konjeniški korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 19. mehanizirani korpus (ZSSR)
 19. tankovski korpus (ZSSR) 
 19. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi